Le tournoi de squash Al-Ahram International féminin 2000 est l'édition 2000 du tournoi Al-Ahram International qui se déroule devant les pyramides de Gizeh du 20 au . Leilani Joyce remporte le titre en battant Carol Owens en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Articles connexes 
 Al-Ahram International masculin 2000
 Al-Ahram International

Féminin 2000
Squash en 2000
Sport en Égypte en 2000
Sport en août 2000